Сабакаево (, ) — село в Мелекесском районе Ульяновской области. Входит в состав Лебяжинского сельского поселения.

География 
Расположено в 8 км к югу от райцентра г. Димитровград. Имеются средняя школа, клуб, детский сад, медпункт, отделение связи, мечеть.

История 
Основано на рубеже XVII—XVIII вв. переселенцами из Свияжского и Казанского уездов. 

В 1780 году деревня Кильмаметева, при речке Большом Аврале, крещеных чуваш, ясашных чуваш, с 101 ревизских душ, вошла в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. В 1796 году — в Симбирской губернии.

Со временем, рядом возникли также деревни: Старое Кильмеметево, Кильмеметево, Новое Кильмеметево (Кубий Враг) и Сабакаево (Авраль), которые в XX веке объединились с Сабакаево. 

НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Однопрестольная, здание и колокольня каменные, построена на средства прихожан и мелекесского купца А. А. Таратина в 1898—1899 гг. 

В материалах 1-й Всероссийской переписи 1897 г. село названо Сабакаево (Кильмеметева Авраль); в 1920-е гг. отдельными населёнными пунктами числились: Русское Сабакаево (жители русские и чуваши), Татарское Сабакаево (татары-мусульмане), Новое Кильментеево (чуваши). Сохранилось старое чувашское кладбище с дохристианскими надгробными памятниками.

Жители до 1860-х гг. — удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, лесными промыслами. 

В начале XX века здесь действовали: церковь, мечеть, церковно-приходская школа, школа грамоты, 2 ветряные мельницы, 2 крупообдирки, кирпичный завод. 

В 1952—1956 годах, во время строительства Куйбышевской ГЭС, село Сабакаево было перенесено на новое место. 

В составе Ставропольского уезда Самарской губернии — до 1920-х гг., Мелекесского района Ульяновского округа Средне-Волжской области в 1928—1943 гг., Ульяновской области — с 1943 г.

Население

Число дворов и жителей 
 1780 г. — 101 ревизских душ.
1859 г. — Старое Кильмеметево — 9 дв. 54 чел., Кильмеметево — 25 дв. 196 чел., Новое Кильмеметево (Кубий Враг) — 12 дв. 153 чел. и Сабакаево (Авраль) — 50 дв. 683 чел.
1889 г. — 1783 чел., в том числе в Сабакаево — 1215 чел., в деревнях Кильмеметево, Старое Кильмеметево, Новое Кильмеметево и Кубий Враг — 568 чел. (русские, татары-мусульмане, чуваши православные и некрещёные).
 1897 г. — 2302 чел. (1467 православных, 771 мусульманин, 64 некрещёных).
 1900 г. — 2620 чел.; в том числе в Сабакаево — 1730 чел. (русские, татары, чуваши, мордва); в д. Кильмеметево — 200 чел. (русские); в д. Старое Кильмеметево — 38 чел. (татары-мусульмане); в д. Новое Кильмеметево — 462 чел. (чуваши православные и некрещёные); в д. Кубий Враг — 190 чел. (чуваши некрещёные и православные).
 1912 г. — 2489; в том числе в Сабакаево — 1440 чел. (859 татар, 350 русских, 231 чуваш); в д. Новое Кильмеметево — 720 чел. (чуваши православные); в д. Кубий Враг — 270 чел. (чуваши: 155 православных, 101 некрещёный); в д. Старое Кильмеметево — 59 чел. (татары).
 1926 г. — 2520 чел.; в том числе в с. Русское Сабакаево — 1151 чел. (русские, чуваши); в д. Татарское Сабакаево — 716 чел.; в д. Новое Кильментеево — 653 чел.
 1989 г. — 1783 чел. (чуваши, русские, татары).

Известные уроженцы 

 Ерменеев, Виктор Иванович —  Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ:

 Дом крестьянина Андронова(?) 1907-1909 гг.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Мелекесского района